Писання:
 в юудаїзмі Писання (; Ктувим) —  частина Танаху
 в широком смислі слова: всі Священні писання